Hilding Carlsson kan syfta på bland andra:

* Hilding Carlsson (1881–1953), svensk militär
 Hilding Carlsson (1892–1961), svensk industriman